Langkaplancar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Langkaplancar, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Langkaplancar, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar